Harmonizovat je možné:
 v oblasti práva – Harmonizace práva
 v oblasti účetnictví – Harmonizace účetnictví
 v oblasti hudby – Harmonizace skladby